Benoît Drujon (1985- ) : coureur cycliste français;
 Charles-Jérôme Drujon (1875-1944) : officier de marine français;
 Mathieu Drujon (1983- ) : coureur cycliste français, frère de Benoît.